Alexei Medwedew (russ. Алексей Медведев, engl. Aleksei Medvedev) ist der Name folgender Personen:

* Alexei Medwedew (Radsportler), russischer Radsportler
 Alexei Anatoljewitsch Medwedew (* 1982), russischer Eishockeyspieler
 Alexei Sergejewitsch Medwedew (* 1977), russischer Fußballspieler
 Alexei Sidorowitsch Medwedew (1927–2003), sowjetischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Aljaksej Mjadswedseu (* 1972), weißrussischer Ringer